Ringo puede referirse a:
Ringo, personaje recurrente en algunas películas del género Spaghetti western.
Ringo, canción de Lorne Greene.
Ringo, deporte de origen polaco.
Ringo Starr, músico del grupo británico The Beatles.
Ringo, telenovela mexicana de 2019.